Jan Olsson ist der Name folgender Personen:

* Jan Olsson (Fußballspieler, 1942) (* 1942), schwedischer Fußballspieler
 Jan Olsson (Fußballspieler, 1944) (* 1944), schwedischer Fußballspieler
 Jan Olof Olsson (1920–1974), schwedischer Journalist und Schriftsteller
 Jan Torsten Olsson (* 1962), schwedischer Schauspieler, siehe Jan Ohlsson